Die 1. Divisjon 1988 war die 44. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 26. Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die Spielzeit begann am 30. April 1988 und endete am 9. Oktober 1988.

Modus 
Zwölf Teams spielten in der Liga in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Der Zehntplatzierte und damit Drittletzte musste zusätzlich Relegationsspiele gegen die beiden Zweiten der 2. Divisjon (Gruppe A und B) um den Klassenerhalt absolvieren.

In dieser Saison gab es zum ersten Mal die auch international gültige Punktevergabe: der Sieger erhielt drei Punkte, bei Unentschieden gab es für beide Mannschaften einen Punkt, bei Niederlage gab es keine Punkte.

Saison 
Rosenborg Trondheim wurde zum fünften Mal Meister und zum vierten Mal Pokalsieger. Damit schafften sie zum zweiten Mal nach 1971 das Double.

Zu Beginn der Saison lag Rosenborg schon leicht vorne, allerdings kam zum Ende der Hinrunde Lillestrøm SK auf und übernahm für vier Spieltage die Führung. Dann aber zog Rosenborg wieder an ihnen vorbei und erreichte in den letzten zehn Spielen sieben Siege und zwei Unentschieden. Dadurch wuchs der Vorsprung bis auf zehn Punkte an. Nach dem 20. Spieltag stand Rosenborg schließlich als Meister fest.

Zwei der drei Aufsteiger (Strømmen IF und Djerv 1919) mussten wieder absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Relegation 
Start Kristiansand konnte sich in den Relegationsspielen durchsetzen und stieg in die höchste Spielklasse im norwegischen Fußball auf.

Weblinks 
Norwegisches Fußballarchiv
Zuschauer 1988

Fußballsaison 1988
Eliteserien-Saison (Fußball)